Го́ран Стева́нович (; 27 ноября 1966, Сремска-Митровица) — югославский, позднее сербский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник школы белградского «Партизана», выступал в его составе с 1983 по 1991 годы. Выиграл с ним трижды чемпионат Югославии и один раз Кубок Югославии. В 1991 году уехал на Пиренейский полуостров: выступал в течение двух сезонов в испанской «Осасуне», позднее играл до 1997 года в различных португальских клубах. Завершил карьеру в Греции. За сборную Югославии провёл единственную игру 16 октября 1985 против Австрии (победа югославов в гостях 3:0).

Карьера тренера 
В 2001 году возглавил «Чукарички», однако вскоре покинул пост тренера и пришёл в «Железник», где проработал два сезона. С 2003 по 2006 годы пребывал в тренерском штабе сборной Сербии и Черногории, работал на чемпионате мира 2006 года. В 2007 году вошёл в состав тренерского штаба столичного «Партизана», а в 2009 году и вовсе возглавил клуб. Руководил командой в Лиге Европы, в апреле 2010 года покинул клуб после серии неудач. С 10 января 2011 по 20 марта 2012 занимал должность главного тренера сборной Ганы по футболу: под его руководством «чёрные звёзды» выступали на Кубке африканских наций 2012 года, где заняли 4-е место, однако Стеванович отказался покидать пост тренера. 20 марта 2012 Стеванович досрочно покинул пост тренера, требуя выплатить неустойку, однако получил отказ и даже стал объектом для шантажа.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты Югославии
Футболисты Сербии и Черногории
Игроки сборной Югославии по футболу
Футбольные тренеры Сербии и Черногории
Футбольные тренеры Сербии
Игроки ФК «Партизан» Белград
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Витория» Сетубал
Игроки ФК «Униан Мадейра»
Игроки ФК «Верия»
Тренеры ФК «Чукарички»
Тренеры ФК «Железник»
Тренеры ФК «Партизан»
Тренеры ФК «Напредак»
Тренеры ФК «Циндао Чжуннэн»
Тренеры сборной Ганы по футболу
Тренеры сборной Омана по футболу